José Álvarez, governador de la Capitania General de Yucatán de 1763 a 1765.
 José Álvarez de Toledo y Gonzaga (1756-1796), aristòcrata espanyol;
 José Álvarez Cubero (1768-1827), escultor espanyol;
 José Álvarez Fernández (el pare Apaktone), missioner espanyol en la selva amazònica.
 José Sixto Álvarez (Fra Mocho) (1858-1903), escriptor argentí;
 José Álvarez Álvarez (1885-1970), militar mexicà;
 José Álvarez de Toledo i Acuña (1838-1898), diplomàtic espanyol;
 José Álvarez de Toledo y Caro (1865-1915), aristòcrata espanyol;
 José Álvarez Gancedo (1936-), polític espanyol;
 José Álvarez Junco (1942-), catedràtic espanyol;
 José Ricardo Álvarez (1989-), beisbolista veneçolà;

 Desambiguació de nom compost
 José Antonio Álvarez, (desambiguació)
 José Luis Álvarez, (desambiguació)
 José Manuel Álvarez, (desambiguació) 
 José María Álvarez, (desambiguació)

Pàgines de desambiguació